F26 steht für:
 F26, Nummer der Sprengisandsleið, Straße im Hochland von Island
 F26, zeitweise Schiffskennung des britischen Zerstörers HMS Petard (G56)

 BMW F26